Desa Tambaksari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tambaksari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,68, long 109,50), 
 Desa Tambaksari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,01, long 107,22), 
 Desa Tambaksari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 110,05), 
 Desa Tambaksari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,79, long 112,65), 
 Desa Tambaksari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 112,86), 
 Desa Tambaksari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,05, long 112,64), 
 Desa Tambaksari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,11, long 107,93), 
 Desa Tambaksari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 111,43), 
 Desa Tambaksari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -6,96, long 113,82), 

Robotskapade Indonesienförgreningar